Dougall ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Dougall (1913–1999), englischer Hörfunkjournalist
 James Dougall (1810–1888), schottischer Politiker
 Kenny Dougall (* 1993), australischer Fußballspieler
 Lily Dougall (1858–1923), kanadische Autorin und Feministin
 Nicolas Dougall (* 1992), südafrikanischer Radfahrer